Andrej Babić, hrvaški skladatelj in pevec.

Andrej Babić je skladatelj, ki je od leta 2003 napisal kar nekaj evrovizijskih popevk. Kot pevec spremljevalnega vokala je pel na številnih državnih izborih, pa tudi na Evroviziji. Je eden izmed redkih skladateljev, ki so napisali pesmi za štiri države: Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Portugalsko in Slovenijo.

Udeležbe na državnih izborih in Pesmih Evrovizije

Opombe

Zunanje povezave 

 MySpace stran

Hrvaški skladatelji
Živeči ljudje